Rot může znamenat:

 rot – zkratka pro matematický operátor rotace

v hudbě
 Rot (album, Sabrina Setlur) – studiové album německé rapperky Sabriny Setlur
 Rot (album, SITD) – studiové album německé kapely [:SITD:] z roku 2009

 Rot (americká hudební skupina) – americká metalová kapela
 Rot (belgická hudební skupina) – belgická black/thrashmetalová kapela
 Rot (brazilská hudební skupina) – brazilská grindcoreová kapela
 Rot (polská hudební skupina) – polská black/deathmetalová kapela

Externí odkazy